James Whistler puede referirse a:
 James McNeill Whistler, pintor estadounidense del siglo XIX;
 James Whistler (personaje de Prison Break), personaje de ficción de la serie de televisión estadounidense Prison Break.